Huster est un patronyme. En France, 98 personnes portent le nom de famille Huster. Ce nom est le 91953 nom le plus porté en France.

Huster est un patronyme notamment porté par :
 Barbara Huster, actrice ;
 Christine Huster, éditeur ; 
 Francis Huster (1947-), acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français ;
 Gregory Huster ;
 Günter Huster, acteur ; 
 Jean-Pierre Huster, scénariste ; 
 Marc Huster (1970-), haltérophile  (voir Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 1996, Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2000) ;
 Marie-Pierre Huster, écrivain ; 
 Muriel Huster (19xx-), sœur de Francis Huster (auteur des paroles de La Chanson du loubard en 1977 pour l’album Laisse béton du chanteur Renaud)
 Siegfried Huster, cycliste autrichien (voir Championnats de RDA de cyclisme) ;
 Till Huster, acteur ;
 Trevor Huster, acteur.

Notes et références 

Homonymie de patronyme